Гарпун:

 Гарпун — бросковое копье, острога для боя морского зверя.
 Гарпун — противокорабельная крылатая ракета.
 КА «Гарпун» — военный спутник-ретранслятор.
 Гарпун — устройство для закрепления при посадке на малые небесные тела.
 П-42 «Гарпун» — нереализованный проект палубного реактивного самолёта. противолодочной обороны.

См. также 
 Операция «Гарпун» — мальтийский конвой 1942 года.